Who's That Girl puede referirse a:

Películas 

Who's That Girl, película de 1987 protagonizada por la cantante estadounidense Madonna.
Who's That Girl, película de 2011 protagonizada por Anne Curtis.

Música 

 Who's That Girl World Tour, gira mundial realizada por Madonna.

Álbumes 

Who's That Girl, banda sonora de la película homónima publicada por Warner Bros. Records en 1987.
Who's That Girl?, álbum de la cantante peruana Anahí de Cárdenas

Canciones 

 «Who's That Girl», sencillo de Madonna perteneciente a la banda sonora homónima de 1987.
 «Who's That Girl?», canción del dúo Eurythmics del año 1983.
 «Who Dat Girl», sencillo del rapero Flo Rida perteneciente al álbum Only One Flo (Part 1) (2010).